Расстрел:
 Расстрел — вид смертной казни.
 Расстрел — распорка в рудничном креплении.
 Расстрел — увеличение диаметра канала ствола огнестрельного оружия в результате стрельбы.